Op het toernooi van Wimbledon in 2006 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 28 juni tot en met 8 juli 2006.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Cara Black en Liezel Huber hadden zich niet als team voor het toernooi ingeschreven. Black speelde samen met Rennae Stubbs – ze waren het tweede reekshoofd en bereikten de halve finale, waarin ze werden verslagen door de latere winnaressen. Huber speelde samen met Martina Navrátilová – zij waren het zevende reekshoofd en bereikten de kwartfinale, waarin ze eveneens door de latere winnaressen werden uitgeschakeld.

Lisa Raymond en Samantha Stosur waren als eerste geplaatst – zij kwamen niet voorbij de derde ronde.

Het als vierde geplaatste Chinese duo Yan Zi / Zheng Jie won het toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in drie sets. Het was hun zevende gezamenlijke titel. Geen van beiden had ooit dubbelspeltitels gewonnen met andere partners.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Sania Mirza uit India – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2006